Lingo – linguaggio di programmazione
 Lingo – programma televisivo andato in onda su Canale 5 dal 1992 al 1993 e in onda dal 2022 su LA7
 Lingo – album degli Almamegretta del 1998
 Monte Lingo - montagna delle Prealpi Liguri